Сен-Бонне́-лез-Уль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південь від Парижа, 50 км на південний захід від Ліона, 13 км на північ від Сент-Етьєна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 574 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1623,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Бонне-лез-Уль на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Бонне-лез-Уль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Бонне-лез-Уль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луара